Càrn Dearg, terme gaélique écossais signifiant littéralement « Colline rouge », peut désigner :
 le Càrn Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse et antécime du Ben Nevis au sud-ouest du sommet principal ;
 le Càrn Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse et antécime du Ben Nevis au nord-ouest du sommet principal ;
 le Càrn Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, au nord du Ben Alder ;
 le Càrn Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, dans les monts Monadhliath ;
 le Càrn Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, au sud de la forêt d'Aberchalder ;
 le Càrn Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, au nord du Glen Roy ;
 le Càrn Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, à proximité d'Oban ;
 le Càrn Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, au sud-ouest des Cairngorms ;
 le Càrn Beag Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, au nord-est du Ben Nevis ;
 le Càrn Dearg Meadhonach, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, au nord-est du Ben Nevis ;
 le Càrn Mòr Dearg, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, au nord-est du Ben Nevis ;
 le Càrn Dearg Mòr, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, au sud-ouest des Cairngorms.